Kratica AFC može značiti:
 American Football Conference
 Asian Football Confederation